Aragona steht für

 Aragona, Gemeinde in Italien

Aragona ist der Familienname folgender Personen:

 Giancarlo Aragona (* 1942), italienischer Diplomat, OSZE-Generalsekretär

 zum Familienname d’Aragona siehe d’Aragona